Phalaenopsis Sogo Chabstic — миниатюрный грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Создан на основе скрещивания Phalaenopsis pulcherrima, Phalaenopsis parishii, Phalaenopsis gigantea, Phalaenopsis lueddemanniana, Phalaenopsis fasciata, Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana, Phalaenopsis aphrodite, Phalaenopsis sumatrana, Phalaenopsis amboinensis, Phalaenopsis stuartiana, Phalaenopsis equestris, Phalaenopsis schilleriana, Phalaenopsis sanderiana.

Эпифит.

Родословная 
По данным Steven A. Frowine. 2008. Moth Orchids: The Complete Guide to Phalaenopsis и международного регистра орхидей.

В культуре 
Температурная группа — тёплая.

Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания

Литература 
 Steven A. Frowine. 2008. Moth Orchids: The Complete Guide to Phalaenopsis, Eng-Soon Teoh. Orchids of Asia. 2005

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис